Follo FK é um clube de futebol da Noruega fundado em 29 de setembro de 2000. Sua sede fica em Akershus.

Elenco Atual 
Atualizado em 17 de Março de 2015

Ligações externas 
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 2000
Clubes de futebol da Noruega